Yuscarán kan syfta på:

Honduras 

 Yuscarán (kommun), Departamento de El Paraíso, 
 Yuscarán (departementshuvudort), Departamento de El Paraíso,